Michel Rousseau, universitaire français, créateur de la fondation Concorde
 Michel Rousseau (1936-2016), coureur cycliste français
 Michel Rousseau (né en 1949), nageur français